Dr. Phil kan henvise til:

 Doctor philosophiæ (Danmark og Norge) – en dansk og norsk akademisk titel.
 Dr. Phil (tv-serie) – et amerikansk tv-show med Phil McGraw som tv-psykolog.
 Dr. Phil – kunstnernavnet for den dansk-engelske sanger Phil Barrett, der hittede med Tu-tu-tusindben i 1983.